Статистика деведесет петог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 1996/97.

Преглед 
У овој фудбалској сезони играло је укупно 18 клубова. Шампионат је освојио тим МТК а испали су ФК Печуј (-{Pécsi Mecsek FC}-) и ФК Чепел (-{Csepel SC}-).

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Литература 
 Hungary - Списак резултата (RSSSF)

1996/97.
Сезона 1996/97. у мађарском фудбалу